De wereldkampioenschappen wielrennen 1995 werden gehouden van 4 oktober tot en met 8 oktober in en rond de Colombiaanse stad Duitama, een stad gelegen op een hoogte van 2.050 meter.

Duitama was voor de eerste keer de gastheer van het WK. Het was zelfs de eerste, en tot nu toe enige, keer dat Colombia het wereldkampioenschap mocht organiseren.

Mannen

Elite

Amateurs

Vrouwen

Elite

Medaillespiegel

Trivia 
 Het was het tweede WK waarop men ook een individuele tijdrit bij de vrouwen organiseerde - een jaar eerder gebeurde dat voor het eerst.
 De Canadese wielrenster Clara Hughes, tweede bij de tijdrit voor vrouwen, zou zich later op het langebaanschaatsen gaan richten. Ze won in 2006 een gouden medaille op de 5000m tijdens de Winterspelen in Turijn.

1995
Wielrennen in 1995
Wielerwedstrijd in Colombia
Wielrennen